Thomas Ivory henviser til:

 Thomas Ivory (britisk arkitekt) (1709-1779) – britisk arkitekt
 Thomas Ivory (irsk arkitekt) (død 1786) – irsk arkitekt